Liberation — дебютный студийный полноформатный альбом норвежской группы 1349, вышедший в 2003 году.

Об альбоме 
Liberation был записан в Gordon studios в 2001 году.

В композиции Pitch Black имеются слова Говарда Лавкрафта: «The oldest and strongest emotion of man is fear and the oldest and strongest fear is fear of the unknown» («Страх — древнейшее и сильнейшее человеческое чувство, а древнейший и сильнейший страх — страх неизвестного»).

Композиция под названием Buried By Time & Dust, идущая под номером 10, является кавер-версией одноимённой композиции норвежской группы Mayhem.

Список композиций 
 Manifest — 4:03
 I Breathe Spears — 4:24
 Riders of the Apocalypse — 4:34
 Deathmarch — 1:05 (инструментал)
 Pitch Black — 3:19
 Satanic Propaganda — 3:44
 Legion — 4:56
 Evil Oath — 3:48
 Liberation — 5:22
 Buried By Time & Dust (Mayhem cover) — 3:05

Участники записи 
 Archaon — гитара
 Frost — ударные
 Ravn — вокал
 Seidemann — бас
 Tjalve — гитара

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com 
 Перевод на русский язык текстов песен  

Альбомы 2003 года
Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Candlelight Records
Альбомы 1349